est un nom de famille japonais. Il serait le  le plus porté au Japon.

 Akihiko Matsui (19?-), concepteur de jeu vidéo pour l'entreprise Square ;
 Bob Matsui (1941-2005), politicien américain, membre du Parti Démocrate ;
 Chinatsu Matsui (1977-), joueuse de squash japonaise ;
 Daisuke Matsui (1981-), footballeur japonais ;
 Doris Matsui (1944-), femme politique américaine ;
 Hideki Matsui (1974-), joueur japonais de baseball qui joue avec les Yankees de New York ;
 Iwane Matsui (1878-1948), général de l'armée impériale japonaise, commandant des troupes envoyées en Chine ;
 Kesako Matsui (1953-), romancière japonaise ;
 Masafumi Matsui (1950?-), biologiste spécialisé dans les amphibiens ;
 Mitsuru Matsui (1961-), cryptologue japonais ;
 Morio Matsui (1942-2022), peintre japonais ;
 Takaji Matsui (1925-2014), biologiste japonais ;
 Yayori Matsui (1934-2002), journaliste et militante pour les droits des femmes japonaise.

Notes et références 

Patronyme japonais